Název Syrovice má více sídel:
 Syrovice, obec v okrese Brno-venkov
 Nové Syrovice, obec v okrese Třebíč
 Sýrovice, část obce Podbořany v okrese Louny

Externí odkazy